Delhez is een achternaam en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Josephus Cornelis Delhez (1787 - 1855), Nederlands wijnkoper en politicus
 Jean Delhez (1836 - 1908), Belgisch politicus
 Cornelis Delhez (1899 - 1945), Nederlands verzetsstrijder, broer van Marinus
 Marinus Delhez (1902 - 1944), Nederlands verzetsstrijder en wielrenner, broer van Cornelis
 Laetitia Delhez (1981), Slachtoffer van Marc Dutroux

Achternaam